Streichquartett Nr. 6 steht für:

 Streichquartett Nr. 6 (Bartók) von Béla Bartók (1939) 
 Streichquartett Nr. 6 (Mendelssohn) von Felix Mendelssohn Bartholdy (1847)

Siehe auch:
 6. Streichquartett